Filmes
 A Sister to Assist 'Er (1922), dirigido por George Dewhurst
 A Sister to Assist 'Er (1927), dirigido por George Dewhurst
 A Sister to Assist 'Er (1930), dirigido por George Dewhurst
 A Sister to Assist 'Er (1938), dirigido por George Dewhurst
 A Sister to Assist 'Er (1948), dirigido por George Dewhurst